Подземная железная дорога:
 Подземная железная дорога
 Подземная железная дорога (телесериал)